Шмидт, Пётр Петрович (1828—1888) — военно-морской деятель, контр-адмирал, участник Крымской войны, герой обороны Севастополя, начальник города и порта Бердянск. Брат адмирала В. П. Шмидта.
 Шмидт, Пётр Петрович (1867—1906) — лейтенант Черноморского флота, русский революционер, демократ, один из руководителей Севастопольского восстания и мятежа на крейсере «Очаков». Сын контр-адмирала П. П. Шмидта.
 Шмидт, Пётр Петрович (1869—1938) — русский и латвийский маньчжуровед, синолог, лингвист, этнограф.